John Churchill (1650-1722) – angielski polityk, wojskowy i arystokrata, jeden z najwybitniejszych dowódców w historii świata, wódz naczelny wojsk brytyjskich, 1. książę Marlborough
 John Spriggs Churchill (1801-1875) – angielski wydawca medyczny
 John C. Churchill  (1821-1905) – amerykański prawnik i polityk, kongresmen z Nowego Jorku
 John Spencer-Churchill (1822-1883) – brytyjski arystokrata i polityk, 7. książę Marlborough

Zobacz też